Hoenen ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hoenen (1919–1997), deutsch-belgischer Missionsbischof
 Jean Hoenen (* 1955), deutscher Filmproduzent, Regisseur und Unternehmer
 Martinus Josephus Franciscus Maria Hoenen (* 1957), niederländischer Philosoph
 Raimund Hoenen (1939–2022), deutscher Theologe
 Rolf-Peter Hoenen (* 1947), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Höhnen